— ёнкома авторства Кацуво, выпускающаяся в журнале  издательства ASCII Media Works с 27 сентября 2013 года.

25 марта 2018 года по завершению телевизионной трансляции сериала Mitsuboshi Colors, выполненного по другой работе Кацуво, на сайте журнала Dengeki Daioh было размещено объявление о грядущей аниме-адаптации Hitori Bocchi no Marumaru Seikatsu. Позже стало известно, что создание мультипликации было поручено студии C2C, где его возглавил режиссёр-постановщик Такэбуми Андзай. В роли сценариста был утверждён , ранее известный по работе над сериалами Hibike! Euphonium, Rozen Maiden, Steins;Gate и Beyond the Boundary, а ответственным за дизайн персонажей и ведущим мультипликатором стал Кии Танака. Музыкальное сопровождение к аниме было подготовлено композиторами  и . Премьера сериала состоялась на различных телеканалах Японии 5 апреля 2019 года.

Сюжет 
Школьница Ботти Хитори страдает от развитой формы социофобии, из-за чего в начальной школе смогла завести лишь одну-единственную подругу — Кай Явару. После перевода в среднюю школу Явара ставит ультиматум Хитори и требует от неё подружиться со всеми своими новыми одноклассниками, угрожая в противном случае прекратить общение с ней. Хитори решается выполнить условие своей подруги и после ряда неудач набирается смелости поговорить со своей соседкой по парте — Нако Сунао, считающейся примерной ученицей. В дальнейшем история разворачивается вокруг попыток развития между девушками дружественных отношений. Основные персонажи истории носят «говорящие» фамилии, содержащие отсылки к их характерам.

Персонажи 
 — главная героиня, страдающая социофобией. По-японски выражение «хиториботти» означает «один-одинёшенек».
 Сэйю: Тисаки Морисита

 — соседка по парте Ботти. Выражение «сунао на ко» означает «прямолинейное дитя».
 Сэйю: Минами Танака

 — заместитель старосты класса Ботти. Выражение «хонсё ару» означает «имеет скрытую сторону».
 Сэйю: Акари Кито

 — подруга Ботти с детства. Оказавшись в другой старшей школе, разорвала с ней отношения, чтобы подстегнуть к поиску новых друзей и борьбе с социофобией. Слово «яваракай» означает «мягкая».
 Сэйю: Кономи Кохара

Критика 
Критик портала Anime News Network Терон Мартин по результатам просмотра первой серии отмечал, что в конце 2010-х годов сюжеты аниме-сериалов всё чаще стали обращаться к теме социофобии, однако все эти попытки не выходят за рамки комедийного жанра. По мнению обозревателя, с самого начала было очевидно, что Hitori Bocchi no Marumaru Seikatsu не станет всерьёз затрагивать эту проблематику, что вылилось в то, что главная героиня, вместо озлобления за неспособность завести друга, ведёт себя практически как типичная представительница поведенческого архетипа гэнки. Также Мартин указал на то, что как и во многих других аниме-работах основной темой для сближения персонажей выбран факт отчуждённости их от нормального общества как «сборища неудачников». Критик отметил, что подобный подход к сюжету обесценивает настоящую проблему в глазах зрителей. Тем не менее Мартин расценил это как некритический недостаток и отметил довольно удачные попытки изобразить робость Хитори в общении с одноклассницами, а также неплохие технические параметры работы.

Примечания

Ссылки 
 Профиль манги на сайте журнала Dengeki Daioh
 Официальный сайт аниме-сериала

Ёнкома
C2C (студия)